Mokra (Estland), een plaats in Estland, gemeente Setomaa
Mokra (Silezië), een plaats in Polen, woiwodschap Silezië